Il y a plusieurs Gundulf (ou Gondulph(e), Gondolf(e), Gondolphe, Gondoul ; ancien anthroponyme germanique formé des éléments gund, « guerrier », et ulf, « loup ») :

 Gundulf († probablement en 591), patrice de Provence, puis brièvement évêque de Metz en 591. Il était également grand-oncle de Grégoire de Tours.
 Gundulf (v. 524 – † v. 607), vice-roi d'Austrasie, puis évêque de Tongres de 600 à 607.
 Gundulf († 822), évêque de Metz de 816 à 822.
 Gundulf († 1108), évêque de Rochester de 1077 à 1108.
Homonymie de prénom